Ron Arad, designer israeliano.
 Ron Arad, pilota militare israeliano disperso in Libano nel 1986